UMP:

 United Multimedia Projects — российская кинокомпания, занимается производством полнометражных, анимационных, документальных и многосерийных фильмов. Основана в 1997 году.
 Союз за народное движение (), Союз за президентское большинство () — либерально-консервативная партия во Франции.
 HK UMP — пистолет-пулемёт.

См. также 

 Ультрамобильный ПК () — спецификация на мобильные компьютеры небольшого размера.